Mișca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mișca (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Mișca (Bihor), Dorf im Kreis Bihor

MISCA ist die Abkürzung für Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, der von den Vereinten Nationen mandatierten Internationalen Unterstützungsmission in der Zentralafrikanischen Republik unter Führung der Afrikanischen Union.